Ritorno dalla morte (Welcome Home) – film del 1989 diretto da Franklin Schaffner
 Ritorno dalla morte – film del 1991 diretto da Joe D'Amato